Ямино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ямино — деревня в Вилейском районе Минской области.

Болгария 
 Ямино — село Кырджалийской области.

Россия 
 Ямино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.